Adolf Beck –  polski neurofizjolog, profesor fizjologii
 Beck – muzyk rockowy
 Aaron T. Beck – psychiatra, twórca terapii poznawczej
 C.H. Beck – niemieckie wydawnictwo (tematyka: prawo, podatki, ekonomia)
 Conrad Beck – szwajcarski kompozytor
 Franz Beck – niemiecki kompozytor
 Gloria Beck – pisarz
 Herman Beck – niemiecki muzykolog
 Jakob Sigismund Beck – filozof niemiecki
 Jean Beck – alzacki muzykolog
 Jeff Beck – muzyk rockowy
 Johann Beck – amerykański dyrygent i kompozytor
 Józef Beck – polski polityk międzywojenny
 Karol Beck – słowacki tenisista
 Kurt Beck – niemiecki polityk socjaldemokratyczny
 Ludwig Beck – niemiecki wojskowy
 Owen Beck – bokser jamajski
 Ulrich Beck – niemiecki socjolog